Иван Степанович Аничкин (, УССР, СССР) — советский и российский инженер, политик, народный депутат СССР, народный депутат РСФСР, депутат Государственной Думы ФС РФ I и II созывов, член политсовета Российского общенародного союза (РОС), председатель Новосибирского отделения РОС.

Биография 
Служил в вооружённых силах, проходил срочную службу в Военно-морском флоте СССР. В 1966 году получил высшее образование по специальности «инженер-электрик» окончив Харьковский политехнический институт имени В. И. Ленина.

С 1967 по 1978 год работал на Новосибирском заводе радиодеталей мастером, начальником ОТК, заместителем начальника цеха, начальником цеха, был председателем партийного комитета КПСС завода. С 1978 по 1984 год работал главным инженером, с 1984 по 1993 год генеральным директором Новосибирского производственного объединения «Оксид».

С 1989 по 1991 год — народный депутат СССР. Был членом КПСС до 1991 года. С 1990 по 1993 год был народным депутатом России от Новосибирской области, член фракции «Промышленный союз». 9 июня 1990 зачитал в прямом эфире проект Декларации о суверенитете Российской Федерации.

В 1993 году избран депутатом Государственной думы I созыва по Заводскому одномандатному избирательному округу № 125 (Новосибирская область). В Государственной думе первого созыва был членом комитета по промышленности, строительству, транспорту и энергетике. С 1994 года был председателем Новосибирского отделения Российского общенародного союза (РОС), был членом политического совета РОС.

В 1995 году избран депутатом Государственной думы II созыва по Заводскому одномандатному избирательному округу № 125 (Новосибирская область). В Государственной думе был заместителем председателя Комитета по труду и социальной политике, входил в депутатскую группу «Народовластие».

С 2003 года работал экспертом по вопросам взаимодействия Администрации Новосибирской области с Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации.

Законотворческая деятельность 
За время исполнения полномочий депутата Государственной думы I и II созыва выступил соавтором 34 законодательных инициатив и поправок к проектам федеральных законов.

Награды 
 Дважды орден Трудового Красного Знамени;
 Орден «Знак Почёта»;
 Почётный радист СССР.

Примечания 

Родившиеся в Приморске (Украина)
Депутаты Государственной думы Российской Федерации I созыва
Депутаты Государственной думы Российской Федерации II созыва
Народные депутаты СССР
Народные депутаты России
Инженеры СССР
Инженеры России
Депутаты Государственной думы Российской Федерации от одномандатных округов